Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Winter Finals 1982 nastoupilo osm hráčů. Turnaj konaný až v lednu 1983 vyhrál Čech Ivan Lendl, když ve finále porazil Argentince Guillerma Vilase po setech 7–5, 6–2, 2–6 a 6–4.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1982
Sport v USA v roce 1982
Sport v Detroitu